Abū Şīr eller Abousir kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Abū Şīr (ort i Egypten), Giza, 
 Ahrāmāt Abū Şīr, pyramid, Giza, 
 Taposiris Magna, fornlämning, Mersa Matruh, 

Robotskapade Egyptenförgreningar